Île Wheeler (en  peut faire référence à plusieurs îles :
 l'île Wheeler, située dans la province de Colombie-Britannique, au Canada () ;
 l'île Wheeler, située dans l’État d'Odisha, en Inde () ;